Parachinar ist ein pakistanischer Ort in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Bis 2018 gehörte sie zu den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung (FATA). Er ist der größte Ort in der Kurram Agency, deren Verwaltungssitz er auch ist.

Lage 
Parachinar liegt durchschnittlich 1.705 Meter über dem Meeresspiegel. Es befindet sich an der Grenze zu Afghanistan, wo sich die Provinz Paktia befindet. Parachinar ist der Ort in Pakistan, der am nächsten zur afghanischen Hauptstadt Kabul liegt.

Der Passhöhe des Peiwar-Passes liegt etwa 20 Kilometer östlich von Parachinar.

Infrastruktur 
Der Flughafen Parachinar hat den IATA-Flughafencode PAJ und den ICAO-Code OPPC.

Geschichte 
Im Zuge des Konflikts in Nordwest-Pakistan kam es am 17. Februar 2012 auf eine schiitischen Moschee zu einem Selbstmordanschlag, bei dem nach dem Freitagsgebet mindestens 21 Menschen getötet und 45 verletzt wurden.

Klimatabelle

Einzelnachweise 

Ort in Khyber Pakhtunkhwa
Afghanisch-pakistanische Beziehungen